Benjamin Harrison Freedman (1890-1984), homme d'affaires américain ; 
 Carl Freedman (1965- ), galeriste britannique ; 
 David Noel Freedman (1922-2008), bibliste, archéologue et pasteur américain ;
 Dougie Freedman (1974-), footballeur écossais ;
 Gerald Freedman (1927-2020), metteur en scène de théâtre, parolier et librettiste américain ;
  (1922-2005), musicien, compositeur et pédagogue canadien d'origine polonaise ;
 James Oliver Freedman (1935-2006), président d'université américain ;
 Jane Freedman (1968-) une sociologue britannique ;
 Jerrold Freedman (1941-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Lori Freedman (1958-), compositrice et clarinettiste canadienne ;
 Michael Freedman (1951-), mathématicien américain ;
  ;
 Wendy Freedman (1957-), astronome américaine.

Voir aussi 
 Nom de famille germanique

Patronyme germanique
Patronyme juif
Patronyme anglais